Ionia  peut se référer à :

Toponymes

Asie Mineure 
 , une satrapie de l'Empire achéménide.

Ionia, une ville du comté de Chickasaw, en Iowa.
 Ionia, une ville située dans l’État américain du Michigan.
 Comté de Ionia, dans l’État du Michigan.
 Ionia, une ville située dans l’État américain du Missouri.

Ionía,  ancienne municipalité devenue une unité communale sur l'île de Chios.

Homonymie de toponyme